Coppa Sabatini 2021 var den 69. udgave af det italienske cykelløb Coppa Sabatini. Det 210,8 km lange linjeløb blev kørt i Toscana den 16. september 2021 med start og mål i Peccioli. Løbet var en del af UCI ProSeries 2021.

Danske Michael Valgren fra  vandt løbet med tre sekunders forspring til den italienske europamester Sonny Colbrelli fra . Det var Valgrens anden sejr på to dage, efter han også vandt Giro di Toscana.

Samlede stilling

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI ProSeries 2021